Santa Regina puede referirse a:
 Santa Regina, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Santa Regina, localidad balnearia del departamento de Colonia, Uruguay.
 Santa Regina, santa católica francesa del siglo III.